

Droit
En droit français, l'intime conviction du juge, fondée sur le principe d'une appréciation libre de la preuve, est la méthode d'évaluation de la preuve en matière pénale.

Cinéma
 Intime conviction () est un téléfilm canado-américain réalisé par  et diffusé en 2010 ;
 Intime conviction est un téléfilm français réalisé par Rémy Burkel et diffusé pour la première fois le  sur Arte ;
 Une intime conviction est un film français réalisé par Antoine Raimbault et sorti en 2019.